Mentalism kan syfta på:
 Mentalism (filosofi)
 Tankeläsning – konsten att underrätta sig om folks tankar